Mallon steht für:

 Mallon (Gemeinde Kirchberg am Wagram), eine Katastralgemeinde von Kirchberg am Wagram, Niederösterreich

Mallon ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Mallon (* 1952), US-amerikanischer Sporthistoriker
 James Joseph Mallon (1874–1961), britischer Sozialreformer und politischer Aktivist
 Jean Mallon (1904–1982), französischer Paläograf
 Mary Mallon (Typhoid Mary; 1869–1938), US-amerikanische Frau der Medizingeschichte
 Peter Joseph Mallon (1929–2007), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Regina
 Seamus Mallon (1936–2020), nordirischer Politiker 
 Willi Mallon (1926–1995), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Mellon